

Personnalités 

  (1775-1846), homme politique belge, membre du Congrès national ;
 Charles Le Cocq (1898-1945), officier français, Compagnon de la Libération ;
 Gaston Leinekugel Le Cocq (1867-1965), ingénieur français.

Voir aussi